Palorus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Étienne Mulsant 1854. Palorus ingår i familjen svartbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Svartbaggar
Palorus